Международный теннисный турнир в Истборне 2014 (под спонсорским названием AEGON International 2014) — 40-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2014 году турнир прошёл с 16 по 21 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Фелисиано Лопес
 в женском одиночном разряде —  Елена Веснина
 в мужском парном разряде —  Александр Пейя и  Бруно Соарес
 в женском парном разряде —  Надежда Петрова и  Катарина Среботник

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Ришар Гаске (№ 14 в мире на тот момент); француз не без проблем добрался до финала, но в титульном матче не смог справиться с прошлогодним чемпионом Фелисиано Лопесом, посеянным в турнире-2014 под третьим номером. Испанец, как и год назад, выиграл решающий матч в трёх партиях и впервые в своей карьере на подобном уровне смог защитить титул. Сильнейшими несеянными участниками турнира стали Сэм Куэрри и Денис Истомин, проигравшие в полуфиналах.

В парном турнире сильнее прочих оказалась несеянная команда Доминик Инглот / Трет Конрад Хьюи, справившаяся по ходу соревнования с обоими лидерами посева: Айсамом-уль-Хаком Куреши и Леандром Паесом в четвертьфинале и Александром Пейей и Бруно Соаресом в финале.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 4 в мире на тот момент), однако польская спортсменка не оставила особого следа в истории турнира, уступив уже на старте. В её отсутствие турнир свёлся к матчу несеянной Мэдисон Киз, выбившей во втором раунде прошлогоднюю чемпионку Елену Веснину, и пятой ракетки турнира Анжелики Кербер. Не удачно играющая в матчах подобного уровня на турнирах проводящихся на открытой площадке немка уступила свой очередной — восьмой — финал в восьми попытках выиграть турнир подобного типа, позволив 19-летней сопернице выиграть свой дебютный титул на подобном уровне.

В женском парном призе ещё меньше, чем в мужском, имел значение посев: первая и вторая пара посева хоть и добралась до полуфинальной стадии, но синхронно уступила своим менее рейтинговым соперницам. В титульном матче Чжань Юнжань и Чжань Хаоцин доказали своё преимущество над Мартиной Хингис и Флавией Пеннеттой лишь в концовке решающего тай-брейка, завоевав свой второй совместный титул в туре ассоциации.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Фелисиано Лопес обыграл  Ришара Гаске со счётом 6-3, 6-7(5), 7-5.
 Лопес выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаске сыграл 1-й финал в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Голубев
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Б. Томич
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Д. Янг
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Дж. Уорд
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М. Клижан
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Ф. Дельбонис
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Истомин
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=67
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Кукушкин
| RD1-score12-1=66
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Э. Роже
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А. Кузнецов
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Я. Ниеминен
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=65
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= С. Хиральдо
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Гаске
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=
| RD2-team02= Б. Томич
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Д. Янг
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= М. Клижан
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Истомин
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Э. Роже
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Я. Ниеминен
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Гаске
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= М. Клижан
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Д. Истомин
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Э. Роже
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Гаске
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Д. Истомин
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Мэдисон Киз обыграла  Анжелику Кербер со счётом 6-3, 3-6, 7-5.
 Киз выигрывает дебютный титул в туре ассоциации.
 Кербер уступила 3-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань''' обыграли  Мартину Хингис /  Флавию Пеннетту со счётом 6-3, 5-7, [10-7].
 Хаоцин выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Юнжань выигрывает 1-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON International

 Мировой тур ATP 2014 года
 WTA Тур 2014 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2014 года
2014